Thierauf ist der Name von

 Hans Thierauf (* 1943), deutscher Gewerkschafter 
 Annette Thierauf-Emberger (* 1977), deutsche Rechtsmedizinerin und Hochschullehrerin